Синячи́ха — топоним в Алапаевском районе Свердловской области России.
 Синячиха — река, левый приток Нейвы.

Производные названия:
 Верхняя Синячиха — посёлок городского типа,
 Нижняя Синячиха — село,
 Синячиха — посёлок,
 Синячиха — станция Свердловской железной дороги в посёлке Синячиха.